Gevaert steht für:

 ein ehemaliges Fotounternehmen, Gevaert

Gevaert ist der Familienname folgender Personen:

 François-Auguste Gevaert (1828–1908), belgischer Komponist
 Hippolyte Fierens-Gevaert (1870–1926), belgischer Sänger an der Oper, Professor für Kunstgeschichte und Kunsttheorie, Kunstkritiker, Schriftsteller und Chefkurator der Königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel
 Kim Gevaert (* 1978), belgische Sprinterin